Scheibenberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Scheibenberg (berg) – Sachsen, 
 Scheibenberg, Tyskland – en stad i Sachsen,